Николай Александрович Соколов:
 Соколов, Николай Андреевич  (1855—1907) — хирург.
 Соколов, Николай Андреевич (род. 1931) — Герой Социалистического Труда.